Трицератопс — род растительноядных динозавров из семейства цератопсид.
 Трицератопс — японская рок-группа.
 (9937) Трицератопс — типичный астероид главного пояса.